Die Klugscheißer steht für:

 Die Klugscheißer (Film), italienisch-amerikanischer Film von Filippo Ottoni (1986)
 Die Klugscheißer (Fernsehsendung), deutsche Kabarettsendung (2011–2014)

Siehe auch:
 Klugscheißer (Besserwisser)